Долина Сан-Ферна́ндо () — урбанизированная долина в южной части Калифорнии. Окружена группой гор под названием «Поперечные хребты». Население — 1,76 миллиона человек. В разговорной лексике упоминается просто как «Долина».

В долине расположены более половины города Лос-Анджелес, а также города Бербанк, Глендейл, Сан-Фернандо, Хидден-Хилс и Калабасас.

География 
Долина Сан-Фернандо площадью около 670 км². С северо-запада долина ограничена горой Санта-Сусана, с запада горой Сими-Хилс, с юга горами Санта-Моника и Чок-Хилс, с востока горой Вердаго, с северо-востока горой Сан-Габриэль. Горы Сьерра Пелоне, Топатопа и Санта-Ана расположены по соседству с парком долины Сан-Фернандо.

Река «Лос-Анджелес», образованная от слияния ручьёв Калабасас и Белл, начинает свой путь от Canoga Park High School, рядом с бульваром Ваноуэн в парке Канога. Истоки этих ручьёв находятся в предгорьях Калабаса, Хидден-Хилс и Санта-Сусаны. Река течёт на восток вдоль южных районов долины.

Большая часть долины находится в юрисдикции границ города Лос-Анджелес, также имеются несколько включённых городов, расположенных в долине (Бербанк, Глендейл и т. д.).

Правительство и политическое представительство 

Долина Сан-Фернандо состоит из шести объединённых городов. Большинство из них управляется городом Лос-Анджелес. Некорпоративные общины (Статистически обособленная местность) управляются округом Лос-Анджелес.

Представительство 
Долина делится на семь районов городского совета. В городском совете они под номерами 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 12. Из 99 микрорайонов, состоящих в городском совете, 34 находятся в долине. Долина представлена в Законодательном органе штата Калифорния семью депутатами из собрания штата и пятью депутатами из сената штата. Долина делится на 5 районов конгресса. Она представлена в Конгрессе главными фигурами обеих партий, включая Уполномоченного Генри Ваксмана (демократическая партия), Уполномоченного Говарда Бермана (демократическая партия) и Уполномоченного Говарда Маккеона (республиканская партия). В Наблюдательном совете округа Лос-Анджелес долина представлена двумя наблюдательными районами.

В долине Сан-Фернандо избиратели на местных, государственных и национальных выборах в основном голосуют за кандидатов от Демократической партии. Однако, наряду с Саут-Бей, избиратели голосуют и за кандидатов от Республиканской партии.

 в даунтауне Лос-Анджелеса является административным центром долины, спутником Лос-Анджелеса. В Сивик-центре находится мэрия Лос-Анджелеса, станция полиции, муниципалитет и вышестоящий суд. В Нортридже расположен Нортриджский университет штата Калифорния.

Городские службы 
 Branch libraries.
 Две независимые библиотеки.
 Департамент полиции Лос-Анджелеса, Департамент шерифа округа Лос-Анджелес и самостоятельные департаменты городов долины.
 Пожарный департамент Лос-Анджелеса, Пожарный департамент округа Лос-Анджелес, Полицейский департамент города Бербанк и независимые департаменты городов долины.
 Совет микрорайонов города Лос-Анджелес

История

Исторический период 
Тонгва, народ, позже известный как Fernandeño=Gabrieleño (Миссия индейцев) после колонизации жил и процветал в долине уже 8000 лет назад. Здесь выросли и процветали многочисленные населённые пункты, торговые и охотничьи лагеря до взятия их испанцами в 1797 году.
Первое испанское поселение в долине Сан-Фернандо возникло в нынешнем Миссион-Хилс и называлось El Valle de Santa Catalina de Bononia de los Encinos или 'Ранчо Энсинос'. Хуан Франсиско Рейес построил глинобитный дом рядом с деревней Ранчерия у природных родников. Налаживалась сухопутная торговля. В 1848 году, после прекращения американо-мексиканской войны, долина перешла к США.

Населённые пункты и районы

Объединённые города (независимые) 
 Бербанк
 Калабасас
 Хидден-Хилс
 Сан-Фернандо
 Глендейл

Некорпоративные общины 
 Белл Каньон
 Юниверсал-Сити
 Калабасас Хайлендс
 Уэст Чатсворт
 Кагел Каньон

Общины Лос-Анджелеса 

 Арлета
 Кауэнга-Пасс
 Канога-Парк
 Чатсуэрт
 Медоус-Колфакс
 Энсино
 Гранада-Хиллз
 Кагел-Каньон
 Нолвуд
 Лейк-Вью-Террас
 Озеро Бальбоа
 Ла-Туна-Каньон
 Мишен-Хиллз
 Нохо-Артс-Дистрикт
 Норт-Хиллз
 Северный Голливуд
 Нортридж
 Пакоима
 Панорама-Сити
 Портер-Ранч
 Ресида
 Сепулведа
 Шэдоу-Хиллз
 Шерман-Окс
 Студио-Сити
 Стонхерст
 Сан-Валли
 Санленд
 Силмар
 Тарзана
 Толука-Лейк
 Тахунга
 Валли-Глен
 Валли-Виллидж
 Ван-Найс
 Деловой район Вентура
 Уорнер-Центр
 Уэст-Хиллз
 Уэст-Толука
 Уиннетка
 Вудленд-Хиллз

Экономика 
В долине находятся офисы многих компаний, работающих в индустрии кино, записи музыки и создании телевизионных программ. К ним относятся студии CBS Studio Center, NBC Universal, The Walt Disney Company (и телевизионная сеть ABC) и Warner Bros.

Также долина известна достижениями в области аэрокосмонавтики и ядерной физики таких компаний как Lockheed, Рокетдайн и полевой лаборатории в Санта-Сусане компаний Litton Industries, Marquardt и предшественник TRW компания Thompson Ramo Wooldridge.

Долина была первой, где с 1970 года стали снимать порнофильмы, и эта индустрия ежегодно приносит миллионы долларов. С тех пор долину порой называют «долиной порно». Также долина Сан-Фернандо известна как «Силиконовая долина» ( ). Распространенный русский перевод созвучной знаменитой   как «Силиконовая долина», где разрабатываются микросхемы на основе кремния ( ) и программное обеспечение для них, является ошибочным, правильно — «Кремниевая долина». Ведущие компании по производству порнофильмов и силиконовых имплантатов находятся на северо-западе долины. По данным HBO, 90 % всех легально распространяемых порнофильмов, сняты в долине Сан-Фернандо, либо сняты в студиях, базирующихся в долине. Большинство студий расположены в городах Чатсворт, Ван Найс и Канога Парк.

В долине выращиваются виноград и оливки.

Транспорт

Автомобили 
Автомобиль по прежнему остаётся доминирующим видом транспорта в районах долины, хотя заторы на автострадах и транспортная сеть растёт. Главные автострады пересекают долину, включая Автомагистраль 405 — Сан-Диего, направление 101 — шоссе Вентура / Голливудское шоссе, государственное направление 118 — шоссе Рейгана, государственное направление 170 — Голливудское шоссе, автомагистраль 210 — шоссе Футхилл, и автомагистраль 5 — шоссе Золотой штат. Большинство основных автомагистралей работают на картографической сетке: включая знаменитые улицы Бульвар Сепулведа, Бульвар Вентура, Бульвар Лорел Каньон, шоссе Сан-Фернандо, Бульвар Победы, Бульвар Резеда, Риверсайд Драйв, Малхолланд Драйв и государственное направление 27 — Бульвар Топанга Каньон.

Демография 

По данным материалов переписи в 2008 году население долины Сан-Фернандо равно 1,76 млн человек, как и в 2007 году. Из них 43,4 % белые американцы, 40,8 % испаноговорящие или латиноамериканцы, 3,4 % афроамериканцы и 10,1 % азиато-американцы. Крупными городами, полностью расположенными в долине, являются Глендейл и Бербанк. Самыми густонаселёнными районами Лос-Анджелеса в долине являются Северный Голливуд и Ван-Найс. Каждый из двух городов и двух районов имеет население более 100000 человек. Несмотря на то, что в долине малая плотность населения, общины Панорама Сити, Северный Голливуд, Ван-Найс, Резеда и Нортридж в Лос-Анджелесе имеют многочисленные квартиры и содержат в Лос-Анджелесе плотный трактат переписи.

Латиноамериканцев и неиспаноязычных белых людей в долине много. В целом, общины в северо-восточной и центральной части долины имеют самую высокую концентрацию латиноамериканцев. Неиспаноязычные белые живут в основном вдоль горных оправ и в северо-западном, южном и юго-восточном участке долины. В городе Глендейл самая большая армянская община долины.

Долина в искусстве

Долина в кино 
 Многие фильмы были сняты в 1920—50 гг. на Movie Ranch, находящемся на востоке и западе в долине гор, в пределах 30 км от Studio zone, что делает некоторые пейзажи долины хорошо известными на весь мир.

Фильмы, снятые или в долине Сан-Фернандо или киностудиями, находящимися в Сан-Фернандо:

 Китайский квартал (1974)
 Слава Богу, что пятница (1978),
 Луковое поле (1979)
 Обман (1980)
 Быстрые перемены в школе Риджмонт (1982)
 Инопланетянин (1982)
 Девушка из долины (1983)
 Частные учителя (фильм) (1983),
 Ля Бамба (1987)
 Земные девушки легко доступны (1988)
 Парень из Энсино (1992)
 Невежественный (1995)
 Безопасность (1995)
 2 дня в долине (1996), Ночи в стиле буги (1997)
 Магнолия (1999)
 Малхолланд Драйв (2001)
 Любовь, сбивающая с ног (2002)
 Великолепная афера (2003)
 Столкновение (2004)
 История золушки (2004)
 Внизу в долине (2005)
 Сорокалетний девственник (2005)
 Суперперцы (2007)
 Немножко беременна (2007)
 На всю жизнь (2010)
 Долина смерти (сериал) (2011)

Кроме того долина упоминается в:
 Первом и втором фильме серии «Парень-каратист» (1984 и 1986 год соответственно). Фильмы снимались в долине и вокруг неё.
 «Альфа Дог» (2007) был основан на реальных событиях, происходивших в долине в 2000 году.
 В 1994 году в фильме «Криминальное чтиво» режиссёра Квентина Тарантино герой Сэмюэля Л. Джексона ссылается на долину, как на место, где у Марселласа Уоллеса не было друзей.
 Во второй части фильма «Охотники за привидениями».
 Видеоклипе «Empire Of The Sun — DNA»
 Неоднократно упоминается в сериале «Красавцы». Некоторые сцены проходят в долине.

Долина в книгах 
 Луковое поле; Джозеф Уэмбо (1973)
 «Tortilla Curtain»; T. C. Boyle
 Разные книги Catherine Mulholland

Примечания

Литература

Ссылки 
 Official METRO Rapid-Transit website homepage maps + schedules search-engine + links
 Official L.A.Mountains — S.F. Valley Parks website: maps + info search-engine.
 CSUN Digital Library: San Fernando Valley online Archives : vintage photos-maps-histories.
 
 CSUN San Fernando Valley Economic Research Center website
 The Valley Economic Alliance: «Valley of the Stars» visitor, business, & trade website
 Sepulveda Park — The Japanese Garden; multimedia visitor website

Районы Лос-Анджелеса
Долины Калифорнии
Долины округа Лос-Анджелес
Регионы округа Лос-Анджелес